W Rumunii
 Benești – wieś w okręgu Arad, w gminie Beliu
 Benești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Stănișești
 Benești – wieś w okręgu Sybin, w gminie Alțina